

Села 
 Степове — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Степове — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада (до 2020 року — Чутівський район)